Bądkowo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Aleksandrowski
 Bądkowo (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Aleksandrowski
 Bądkowo (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Ciechanowski
 Bądkowo (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Gryficki